Olaszország
Serralunga d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Serralunga di Crea, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében